Pałac w Zakrzewie (powiat gnieźnieński)
 Pałac w Zakrzewie (powiat jarociński)